Менд () град је у Француској у региону Лангдок-Русијон, у департману Лозер.

По подацима из 2011. године број становника у месту је био 12163.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Вунсидел
  Волтера
  Вила Реал

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској